Kleiner Winterberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Kleiner Winterberg (Harz) (837,0 m), Nebenkuppe vom niedersächsischen Wurmberg bei Schierke (Wernigerode) im Hochharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kleiner Winterberg (Sächsische Schweiz) (499,9 m), nahe Schmilka (Bad Schandau) im Elbsandsteingebirge, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen